Огло́блин — русская фамилия; имеет женскую форму Оглоблина.

Оглоблин 
 
 Оглоблин, Алексей Алексеевич (1885—1975) — советский хирург, заслуженный деятель науки РСФСР, депутат Верховного Совета СССР трёх созывов.
 Оглоблин, Виктор Дмитриевич (1946—2018) — советский футболист.
 
 Оглоблин, Георгий Александрович (1907—1995) — советский учёный в области энергетики, специалист по турбостроению, лауреат Сталинской премии.
 
 Оглоблин, Иван Васильевич (1921—2011) — Герой Советского Союза.

Оглоблина 
 Оглоблина, Марина Евгеньевна (род. 1957) — государственный деятель, кандидат экономических наук, профессор.

См. также 
 Оглоблино
 Дом Оглоблина — дом в Орехово-Зуево, который Савва Морозов подарил В. Н. Оглоблину

Примечания